Der Trost von Fremden steht für:

 Der Trost von Fremden (Roman), Roman von Ian McEwan (1981)
 Der Trost von Fremden (Film), Film von Paul Schrader (1990)